Дю́жиков () — російське прізвище.

Персоналії 
 Віталій Дюжиков (* ?) — старший солдат Збройних сил України, учасник Російсько-української війни.
 Павло Дюжиков (1836—1890) — російський оперний співак (тенор).
 Тетяна Дюжикова (* 1970) — українська вчена-хімік. Заслужений працівник освіти України.

Російські прізвища
Прізвища на -ов